Iglesia prioral o Iglesia mayor prioral es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias sede de un prior.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor o Iglesia Prioral del Castillo, iglesia católica en la localidad de Aracena, provincia de Huelva;
 Iglesia Prioral de Santa María, iglesia católica en la localidad de Carmona, provincia de Sevilla;
 Iglesia Mayor Prioral, iglesia católica en la localidad de El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz;
 Iglesia Prioral de Nuestra Señora Santa María de Setefilla, iglesia católica en la localidad de Lora del Río, provincia de Sevilla;
 Iglesia Prioral de Santa María, iglesia católica en la localidad de Mora de Ebro, provincia de Tarragona;
 Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián Mártir, iglesia católica en la localidad de Puerto Real, provincia de Cádiz;
 Iglesia Prioral de San Padro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Reus, provincia de Tarragona;
 Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, iglesia católica en la localidad de Valverde de la Sierra.

En Inglaterra 
 Iglesia Prioral de San Bartolomé el Grande, Londres